Орден «Трудовая слава» — награда в нескольких странах:
 Орден Трудовой Славы (Белоруссия) 
 Орден «Трудовая слава» (Молдавия)
 Орден «Трудовая слава» (ПМР)
 Орден «Трудовая Слава» — НРБ
 Орден «Трудовая слава» (Казахстан)

См. также 
 Орден Трудовой Славы
 Орден Славы (значения)